Dama är ett släkte av däggdjur som beskrevs av Just Leopold Frisch 1775. 

Dama ingår i familjen hjortdjur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Wilson & Reeder (2005) listar Dama mesopotamica bara som underart till dovhjort.

Källor

Externa länkar 

Hjortdjur
Dama